Szklany Dom w Podkowie Leśnej
 Szklany Dom w Warszawie

 Szklany dom (film)